Піне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Піне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро